Outright Libertarians est une organisation américaine libertarienne de défense des droits des homosexuels, et cherche à être une branche du Parti libertarien américain concernant les thèmes liés aux droits des homosexuels. Outright Libertarians est proche de groupes libertariens semblables, comme l'organisation américaine pro-arme des Pink Pistols.

Lien externe 
 Site des Outright Libertarians

Association politique LGBT aux États-Unis
Organisation libertarienne américaine